Ларс Билдстен (Lars Bildsten; род. 1964) — американский астрофизик, специалист по звёздам. Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и директор его , член Национальной АН США (2018).

Степень доктора философии по теоретической физике получил в Корнеллском университете в 1991 году. Затем провёл три года в Калтехе. В 1994 году — в НАСА.
С 1995 по 1999 год ассистент- и ассоциированный профессор одновременно на кафедрах физики и астрономии Калифорнийского университета в Беркли.
С 1999 года работает на кафедре физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и в его , директор последнего с 2012 года.

Член Американской ассоциации содействия развитию науки и Американского физического общества.

Награды и отличия
 Стипендия Слоуна (1995)
 Hellman Family Faculty Fund Award (1997)
 Cottrell Scholar,  (1998)
 Премия Хелены Уорнер Американского астрономического общества (1999)
 Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики (2017)

Ссылки 
 https://www.kitp.ucsb.edu/bildsten

Примечания 

Астрофизики США
Члены Национальной академии наук США
Доктора философии по физике
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Американского физического общества
Стипендиаты Слоуна
Лауреаты премии Дэнни Хайнемана в области астрофизики
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли